Coming Home может означать:

 Comin' Home - песня Deep Purple, альбом Come Taste the Band
Coming Home (альбом Iron Savior)
 Coming Home — альбом New Found Glory
 Coming Home — альбом Лайонела Ричи
 Coming Home (альбом Leon Bridges)
 Coming Home (песня Diddy — Dirty Money)
 Coming Home (песня Firelight)
 Coming Home — песня Sjonni’s Friends
 Coming Home — альбом Falling in Reverse

См. также 
 Возвращение домой (фильм)